Куп европских изазивача у рагбију 2016/17. (службени назив: 2016–17 European Rugby Challenge Cup) је било 21. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група, а на крају је Стад Франс освојио титулу, пошто је у финалу у Шкотској савладао Глостер.

Квалификације за Куп европских изазивача у рагбију 2016—2017. 

Ровиго - Јенисеј 0-31

Јенисеј - Ровиго 39-5

Темишвар - Калвизиано 36-23

Калвизиано - Темишвар 17-28

Учесници 

 Јенисеј Краснојаркс 
 Темишвар сараценси 
 Бенетон 
 Бајон 
 Брив 
 Гренобл 
 Лион 
 По 
 Ла Рошел 
 Стад Франс 
 Вустер вориорс 
 Њукасл Фалконс 
 Харлеквинс 
 Глостер 
 Бристол 
 Бат 
 Единбург рагби 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Кардиф Блуз 
 Оспрејс

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Швајцарској 29. јуна 2016.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 13. октобра 2016., до 22. јануара 2017. 

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Глостер, Оспрејс, Брив, Бат и Единбург као првопласирани и Стад Франс, Кардиф и Ла Рошел као најбољи другопласирани клубови.

Група 1 

Бенетон - Ла Рошел 10-41

Бајон - Глостер 27-47

Ла Рошел - Бајон 51-24

Глостер - Бенетон 37-8

Глостер - Ла Рошел 35-14

Бајон - Бенетон 15-28

Бенетон - Бајон 21-17

Ла Рошел - Глостер 42-13

Бајон - Ла Рошел 14-24

Бенетон - Глостер 0-41

Глостер - Бајон 64-19

Ла Рошел - Бенетон 31-8

Група 2 

Гренобл - Лион 13-39

Оспрејс - Њукасл 45-0

Лион - Оспрејс 13-31

Њукасл - Гренобл 50-7

Гренобл - Оспрејс 7-59

Лион - Њукасл 42-12

Оспрејс - Гренобл 71-3

Њукасл - Лион 48-29

Гренобл - Њукасл 31-27

Оспрејс - Лион 47-7

Лион - Гренобл 57-13

Њукасл - Оспрејс 21-26

Група 3 

 
Њупорт - Брив 37-16

Јенисеј - Вустер 19-12

Вустер - Брив 24-25

Јенисеј - Њупорт 38-18

Јенисеј - Брив 8-43

Вустер - Њупорт 33-20

Брив - Јенисеј 38-18

Њупорт - Вустер 22-7

Њупорт - Јенисеј 34-10

Брив - Вустер 17-14

Брив - Њупорт 36-19

Вустер - Јенисеј 57-14

Група 4 

Бристол - Кардиф 20-33

По - Бат 22-25

Бат - Бристол 22-6

Кардиф - По 27-12

Кардиф - Бат 28-3

Бристол - По 41-14

Бат - Кардиф 38-3

По - Бристол 18-28

Бристол - Бат 22-57

По - Кардиф 21-22

Бат - По 69-10

Кардиф - Бристол 37-21

Група 5 

Харлеквинс - Стад Франс 43-21

Темишвар - Единбург 17-59

Стад Франс - Темишвар 27-0

Единбург - Харлеквинс 36-35

Темишвар - Харлеквинс 3-42

Единбург - Стад Франс 28-23

Стад Франс - Единбург 26-20

Харлеквинс - Темишвар 75-3

Темишвар - Стад Франс, меч није одигран због лошег терена. Румунски тим је морао да плати казну 30 000 евра.

Харлеквинс - Единбург 18-23

Единбург - Темишвар 49-3

Стад Франс - Харлеквинс 27-17

Завршница такмичења 

Стад Франс је на путу до финала надиграо Оспрејсе и Бат, а Глостер је победио Кардиф и Ла Рошел. У финалу у Единбургу, Стад Франс је после преокрета победио Глостер и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Статистика 

Најгледанији тим

 Ла Рошел 14 228 гледалаца по утакмици 

Највише поена

 Ден Бигар 78, Оспрејс 

Највише есеја

 Килан Џилс 7, Оспрејс

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2016.
Рагби у 2017.